Čkalovskaja – stazione della metropolitana di Ekaterinburg
Čkalovskaja – stazione della metropolitana di Mosca
Čkalovskaja – stazione della metropolitana di Nižnij Novgorod
Čkalovskaja – stazione della metropolitana di San Pietroburgo

Pagine correlate 
 Čkalov
 Čkalovsk
 Čkalovskij
 Čkalovskoe